Ledesma bezeichnet:

 Departamento Ledesma im Osten der Provinz Jujuy im Nordwesten Argentiniens
 Ledesma (Salamanca), Municipio in der Provinz Salamanca
 Ledesma (A Coruna), Parroquia in der Provinz A Coruna
 Pueblo Nuevo Ledesma, früherer Name von Libertador General San Martín

Ledesma ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda Ledesma (1911–2000), argentinische Tangosängerin und Filmschauspielerin
 Antonio Ledesma (* 1943), philippinischer Geistlicher, Erzbischof von Cagayan de Oro
 Argentino Ledesma (1928–2004), argentinischer Musiker
 Arturo Ledesma (* 1988), mexikanischer Fußballspieler
 Blas de Ledesma (tätig zwischen 1587 und 1618), spanischer Maler
 Carlos Ledesma (* 1964), argentinischer Fußballspieler 

 David Ledesma (* 1984), argentinischer Fußballspieler 
 Ernesto Ledesma (1930–2011), uruguayischer Fußballspieler
 Eva Ledesma (* 1980), spanische Duathletin und Triathletin
 Francisco González Ledesma (1927–2015), spanischer Autor
 Gabriel Fernández Ledesma (1900–1983), mexikanischer Künstler
 Javier Ledesma (* 1958), mexikanischer Fußballtorhüter
 Juan de Ledesma (1713–1781) spanischer Komponist
 Kirian Ledesma (* 1984), spanischer Fußballspieler
 Lars-Åke Ledesma, schwedischer Fußballspieler
 Mario Ledesma (* 1973), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Nelson Ledesma, uruguayischer Fußballspieler
 Nicolás Ledesma, argentinischer Tangopianist und Komponist
 Pablo Ledesma (* 1984), argentinischer Fußballspieler
 Pedro Rodríguez Ledesma (* 1987), spanischer Fußballspieler
 Rafael Ledesma (* 1982), brasilianischer Fußballspieler
 Ramiro Ledesma (1905–1936), spanischer Politiker
 Víctor Alejandro Aguilar Ledesma (* 1965), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Celaya
 Walter Rafael Ledesma (* 1979), argentinischer Fußballspieler 

Siehe auch:
 Ledezma